La VTB United League 2015-2016 est la  de la VTB United League, compétition de basket-ball regroupant des clubs d'Europe de l'Est. Il s'agit de la troisième édition consécutive pour laquelle la ligue fait office d'élite pour les clubs russes. La saison se dispute du  au .

Le CSKA Moscou, quadruple tenant du titre, remporte pour la sixième fois la compétition. Nando de Colo est élu meilleur joueur de la saison pour la seconde année consécutive.

Format de la compétition

Clubs participants

Saison régulière

Classement 

|

|}

Matches 

Source: vtb-league.com.

Playoffs 

Source: vtb-league.com.

Clubs engagés en Coupe d'Europe

Euroligue

Eurocoupe

Coupe d'Europe FIBA

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 VTB United League
 Euroligue 2015-2016
 EuroCoupe 2015-2016
 Coupe d'Europe FIBA 2015-2016

Lien externe 
  Site officiel

Ligue de basket-ball
Basket-ball en Europe